American (o American Standard) – configurazione di rodiggio
 American – album di RuPaul del 2017
 American – fiume dello stato della California